Reinaldo est un prénom espagnol et portugais.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
Reinaldo (1928-2022), un sculpteur italo-argentin.
Reinaldo (1954-), Maurício Zacarias Reinaldo Rodrigues Gomes, footballeur portugais.
Reinaldo (1957-), José Reinaldo de Lima, footballeur brésilien.
Reinaldo (1979-), Reinaldo da Cruz Oliveira Nascimento, footballeur brésilien.
Reinaldo Alagoano (1986-), Reinaldo Gonçalves Félix, footballeur brésilien.

Prénom 
Reinaldo Arenas (1943–1990), poète cubain.

Voir aussi 
 Reynaldo

Homonymie
Homonymie de personnes